Аллах (Бог) велик (Аллаху акбар, ) — до 2011 года — государственный гимн Ливии, принятый в 1972 году при Муаммаре Каддафи.

«Аллах велик» — это не только название гимна Ливии, но и текст такбира — мусульманского призыва к молитве и сохранению веры. Первоначально текст и мелодия были написаны как боевая песня египетской армии во время суэцкой войны в 1956 году. При Муаммаре Каддафи этот марш стал государственным гимном Ливии в 1972 году. После ливийско-египетского конфликта гимн Ливии своего значения не утратил, но ливийские власти отрицали его египетское происхождение.

Текст и перевод

Латинская транскрипция

См. также 
 Гимн Ливии
 Валла Заман Я Селахи

Примечания

Ссылки 

 Информация о гимне на сайте nationalanthems.info

Ливия
Песни 1956 года
Бывшие гимны